Bundestagswahlkreis 123 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Märkischer Kreis II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Unna (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Lippstadt – Brilon (1949 bis 1961)